Tigranakert (armenisch: Տիգրանակերտ oder Դիկրանակերդ) ist der Name von vier antiken Städten, die von dem armenischen König Tigranes II. gegründet wurden und nach ihm benannt sind:

 Tigranakert bei Silvan (Türkei), frühere Hauptstadt Großarmeniens, siehe Martyropolis
 Tigranakert (Arzach), bei Ağdam in Aserbaidschan bzw. der Republik Arzach
 Tigranakert (Gədəbəy), im Rajon Gədəbəy, Aserbaidschan; siehe Gədəbəy (Rayon)
 Tigranakert (Nachitschewan), in der Autonomen Republik Nachitschewan, Aserbaidschan; siehe Autonome Republik Nachitschewan